Серге́й Серге́евич Пе́триков (род. 16 мая 1974) — российский врач-нейрореаниматолог. Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 июля 2017 года. Специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2019). Заместитель директора – руководитель Регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (январь 2012 — октябрь 2016).

Биография 

В 1997 году окончил с отличием ММА им. И.М. Сеченова (Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова), после чего проходил интернатуру на базе отделения реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных. С момента окончания интернатуры работал врачом того же отделения.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Профилактика и лечение пневмонии у больных с внутричерепными кровоизлияниями».

В 2009 году защитил докторскую диссертацию «Коррекция вторичных повреждений головного мозга у больных с внутричерепными кровоизлияниями». По результатам диссертационной работы в отделении нейрореанимации был сформирован комплекс мероприятий интенсивной терапии, позволивший значительно уменьшить летальность у больных, находящихся в критическом состоянии.

В 2011 году Сергей Петриков возглавил головной Региональный сосудистый центр, расположенный на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского).

Профессиональная и научная деятельность 
Сергей Сергеевич Петриков — заместитель директора-руководитель регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета, президент Межрегиональной Общественной Организации «Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов».

4 июня 2017 года Сергея Петрикова назначили исполняющим обязанности директора Научно-исследовательского Института имени Склифосовского.

С. С. Петриков является автором 161 печатной работы, из них 34 в центральной печати, соавтором Национального руководства по интенсивной терапии, ряда изобретений, трех практических руководств и трех учебных пособий по лечению пациентов с внутричерепными кровоизлияниями. Принимает активное участие как в процессе внедрения в лечебный процесс современных методов профилактики, диагностики и лечения острых нарушений мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, так и в координации мер по профилактике, диагностике и лечению сосудистых заболеваний в Москве.

На счету С. С. Петрикова такие патенты, как:
 
 Способ контроля внутричерепного давления при проведении гипербарической оксигенации в условиях искусственной вентиляции легких у больных с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в критическом состоянии;
 Способ диагностики неконтролируемой внутричерепной гипертензии, требующей проведения декомпрессивной трепанации черепа, у больных с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в критическом состоянии.

Сергей Сергеевич входит в редакционную коллегию журнала «Нейрохирургия».

См. также 
 Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

Литература 

 Нейрореанимация. Практическое руководство
 Лекции по нейрореаниматологии
 [www.famous-scientists.ru/list/4802 Диссертация «Коррекция вторичных повреждений головного мозга у больных с внутричерепными кровоизлияниями»]
 Нейромониторинг у больных с внутричерепными кровоизлияниями
 Мониторинг церебральной оксигенации в условиях отделения реанимации
 Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние: диагностика и лечение
 [www.famous-scientists.ru/list/4802 Список опубликованных работ]
 Публикации на PubMed, английский

Примечания

Ссылки 
 НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
 [www.famous-scientists.ru/list/4802 Сергей Сергеевич Петриков в энциклопедии «Ученый России»]
 Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет им. А. И. Евдокимова
 Нейромониторинг

Медики России
Медики Москвы
Медики XXI века
Нейрохирурги России
Выпускники 1-го МГМУ
Хирурги России
Профессора РАН
Преподаватели МГМСУ
Сотрудники НИИ имени Склифосовского